Titusville kan syfta på:

 Titusville, Florida
 Titusville, Pennsylvania